Salacia steht für:

 (120347) Salacia, ein großes transneptunisches Objekt im Kuipergürtel
 Salacia (Mythologie), römische Göttin des Salzwassers
 Salacia (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Spindelbaumgewächse (Celastraceae)
 Salacia (Stadt), eine antike römische Stadt in Portugal
 Salacia (Tiergattung), eine Tiergattung aus der Familie der Sertulariidae